Maria de la Salut är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Maria de la Salut ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Maria de la Salut är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Maria de la Salut. Runt Maria de la Salut är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Manacor,  km sydost om Maria de la Salut. Trakten runt Maria de la Salut består till största delen av jordbruksmark.

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna